een begrip uit de handel, zie: invoer (handel)
een begrip uit de automatisering, zie: invoer (automatisering)
een uitdrukking, zoals in: Hij is goed ingevoerd in deze materie.